Southern kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Mount Southern,

Botswana 
2 Southern (Botswana), distrikt,

Hongkong 
3 Södra Hongkong, distrikt,

Indien 
4 South District, distrikt, Sikkim,

Malawi 
5 Södra regionen (Malawi), region,

Sri Lanka 
7 Sydprovinsen, Sri Lanka, provins,

Zambia 
8 Southern (Zambia), provins,

Personer 
 R. W. Southern (1912–2001), brittisk medeltidshistoriker
 Edwin Southern (född 1938), brittisk molekylärbiolog, uppfinnare av Southern blot

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar